Умбререшть () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Умбререшть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Умбререшть.
 Умбререшть () — село в Румунії, у повіті Галац. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Бужор.